Хајрудин „Хајро” Хаџикарић је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1960. || Боље је умети  || /
|-
| 1962. || Козара  || Сељак који носи капу с петокраком
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде  || /
|-
| 1969. || Битка на Неретви  || Владимир Назор (као Хајро Хађикарић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || /
|-
| 1974. || Јауци са Змијања (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Доктор Младен  || /
|-
| 1977. || -{Unterwegs nach Atlantis}- || Шалтерски службеник
|}

Спољашње везе 
 

Умрли 1980.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци